Кубок Стамбула по теннису 2019 () — ежегодный женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в Стамбуле (Турция) на грунтовых кортах. С 2014 года относится к международной серии WTA с призовым фондом 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар. Текущий турнир состоится с 22 по 28 апреля.

Общая информация 
Чемпионы 2019

Рейтинговые очки

Призовой фонд 

*per team

Посев игроков 

 Рейтинг на 15 Апреля 2019.

Особая категория теннисисток 
1. Теннисистки, получившие приглашение на турнир (WC):
  Чагла Бююкакчай
  Пемра Озген
  Светлана Кузнецова

2. Теннисистки, победители в квалификации:
  Вероника Кудерметова
  Катерина Козлова
  Ивана Йорович
  Ирина Бара
  Елена Рыбакина
  Ана Богдан
3. Теннисистки, счастливые проигравшие в квалификации (LL):
  Юлия Глушко
  Тимея Бабош

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Турция
Теннис
Апрель 2019 года
Кубок Стамбула по теннису